Gadesmann ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard-Franz Gadesmann (* vor 1951), deutscher Rugbyspieler
 Frieder Gadesmann (1943–2014), deutscher evangelischer Theologe, Religionspädagoge und Erziehungswissenschaftler